Enville (Tennessee), een plaats in de Amerikaanse staat Tennessee
 Enville (Staffordshire), een plaats in het Engelse graafschap Staffordshire